Леон Бялковский (; 1 февраля 1885, с. Пасынки Подольской губернии (ныне Винницкая область Украины) — 22 января 1952, Люблин) — польский учёный-историк, архивист, доктор исторических наук (1910 год), профессор Католического университета Люблина, академик Польской Академии наук (1949).

Биография 
После окончания гимназии в Житомире, в 1904—1905 годах учился на юридическом факультете Киевского университета. Затем 1905—1910 изучал историю в Ягеллонском университете, а в 1910—1911 — стажировался в Парижской Сорбонне. Имел репутацию студента занятого исключительно обучением, не принимал участия в общественной и политической жизни.

В 1910 году получил докторскую степень в университете Кракова (тема диссертации — «Земля сандецкая»). В 1914 — доцент института истории Руси в польском университетском коллегиуме в Киеве. В 1918—1920 — приват-доцент Украинского государственного Камянец-Подольского университета. В 1919 эмигрировал в Польшу. Поселился в Калише, где стал заведующим Государственного архива.

В 1924—1926 читал курс лекций по истории средневековой России в познанском университете им. Адама Мицкевича, был доцентом семинаров по истории Восточной Европы.

С 1926 до начала второй мировой войны руководил Государственным архивом в Люблине. Экстраординарный профессор Католического университета Люблина с 1926, заведующий кафедрой истории средневековой Польши.

С 1929 — профессор. Преподавал историю Польши XV—XVII вв., в 1930—1933 — декан гуманитарного факультета, в 1933—1938 — проректор Католического университета.

Научная деятельность 
Автор более 150 научных трудов по социально-экономической истории отдельных районов Польши и Украины, в частности, Подолья XV—XVII вв.

Исследовал генеалогию польских шляхетских родов. Идеализировал времена польского господства на Украине.

Занимался также современной историей Польши, архивистикой, историей Люблина. Исследовал хозяйственно-экономические, правовые и культурные отношения Подолья.

С 1947 — член редакционного совета «Польского биографического словаря».

С 1949 — член-корреспондент Польской академии знаний.

Избранная библиография 
 Размышления р необходимости исследования прошлого человека / Rozważania o potrzebie badania przeszłości człowieka (1905)
 Из прошлого Шаргородщины / Z przeszłości Szarogrodczyzny (1907)
 Подолье в XVI веке / Podole w XVI wieku (1920)
 Поречье Мурахвы в XV—XVI веках (1920)
 На подольско-украинском прикордонье (1925)
 Наброски из жизни Великой Польши в XVII веке / Szkice z życia Wielkopolski w XVII wieku (1925)
 Статус города в XV—XVIII веках / Wilkierze XV—XVIII wieku (1928)
 Из архивов Замойских / Z archiwaljów zamojskich  (1929)
 Люблинская подкоморная книга XV века / Lubelska księga podkomorska XV wieku (1934)
 Люблин на старых торговых путях / Lublin na starych szlakach handlowych (1937)
 Начальная история восточного славянства / Początki dziejowe Słowiańszczyzny wschodniej (1949)
 Старейшие земские записи люблинской земли с 1409 года / Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z 1409 roku (1952)

Награды 
 Золотой Крест Заслуги
 Офицерский крест ордена возрождения Польши (1933).

Литература 
 Stanisław Wiśniewski, Słownik Biograficzny Miasta Lublina, pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka, Tom drugi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, str. 26 

Историки Польши
Учёные Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Архивисты Польши
Педагоги Польши
Доктора исторических наук
Академики Польской академии наук
Члены Польской академии знаний
Медиевисты Польши